BKP může znamenat: 
 bezpečnostní kód poplatníka v rámci elektronické evidence tržeb
 BKP Group a.s., výrobně-obchodní podnik v Uherském Brodě
 Bridžový klub Praha
 Bílý klíč porozumění, o. s., spolek v Blansku pro pomoc zrakově postiženým
 Bulharská komunistická strana (Българска Комунистическа Партия)
 Sjednocená strana Kypru (Birleşik Kıbrıs Partisi), politická strana na severním Kypru
 Bounded knapsack problem, varianta problému batohu, úlohy kombinatorické optimalizace
 Bangkok Airways, kód ICAO
 Barkly Downs, Austrálie, IATA kód civilního letiště
 Bundeskriminalpolizei, švýcarská kriminální policie
 Byzantský katolický patriarchát Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve